Il singolare maschile dell'Apia International Sydney 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Bernard Tomić era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Juan Martín del Potro per 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Juan Martín del Potro (campione)
 Jerzy Janowicz (secondo turno)
 Andreas Seppi (secondo turno)
 Dmitrij Tursunov (semifinale)

  Vasek Pospisil (ritirato)
  Julien Benneteau (secondo turno)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Marcel Granollers (primo turno)

Wildcard 

  Marinko Matosevic (quarti di finale)
  Matthew Ebden (primo turno)

  Samuel Groth (primo turno)

Qualificati 

 Jan-Lennard Struff (primo turno)
 Blaž Kavčič (secondo turno)

 Ryan Harrison (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (semifinale)

Lucky loser 
 Albert Ramos (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Apia International Sydney 2014
ATP World Tour 2014